Dit is een lijst van planetoïden 103201-103300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 103201 - || 1999 XB250 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 103202 - || 1999 XW250 || 5 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103203 - || 1999 XM251 || 9 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103204 - || 1999 XN251 || 9 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103205 - || 1999 XJ252 || 9 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103206 - || 1999 XN252 || 12 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103207 - || 1999 XA253 || 12 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103208 - || 1999 XN254 || 12 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103209 - || 1999 XX256 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| 103210 - || 1999 XK257 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 103211 - || 1999 XA258 || 8 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103212 - || 1999 XV258 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 103213 - || 1999 XL259 || 5 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 103214 - || 1999 XG260 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 103215 - || 1999 XZ260 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 103216 - || 1999 XT261 || 4 december 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 103217 - || 1999 YK1 || 17 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 103218 - || 1999 YV2 || 16 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103219 - || 1999 YX3 || 19 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (103220) Kwongchuikuen || 1999 YQ4 || 28 december 1999 || Rock Finder || W. K. Y. Yeung
|-
| 103221 - || 1999 YC5 || 29 december 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr.
|-
| 103222 - || 1999 YD5 || 29 december 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr.
|-
| 103223 - || 1999 YT6 || 30 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 103224 - || 1999 YP8 || 27 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103225 - || 1999 YQ8 || 27 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103226 - || 1999 YH9 || 31 december 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103227 - || 1999 YR10 || 27 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103228 - || 1999 YT13 || 31 december 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103229 - || 1999 YA14 || 27 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103230 - || 1999 YE15 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103231 - || 1999 YM15 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103232 - || 1999 YU16 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103233 - || 1999 YM17 || 31 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103234 - || 1999 YY19 || 30 december 1999 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 103235 - || 1999 YM22 || 30 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 103236 - || 1999 YV24 || 27 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103237 - || 1999 YO26 || 30 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 103238 - || 1999 YA28 || 17 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 103239 - || 2000 AS || 2 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103240 - || 2000 AC1 || 2 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103241 - || 2000 AK2 || 3 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 103242 - || 2000 AL3 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103243 - || 2000 AV3 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103244 - || 2000 AK4 || 3 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103245 - || 2000 AN4 || 3 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103246 - || 2000 AQ4 || 3 januari 2000 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 103247 - || 2000 AS4 || 3 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 103248 - || 2000 AZ4 || 2 januari 2000 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 103249 - || 2000 AA5 || 3 januari 2000 || San Marcello || A. Boattini, G. Forti
|-
| 103250 - || 2000 AY6 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103251 - || 2000 AN7 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103252 - || 2000 AG9 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103253 - || 2000 AC13 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103254 - || 2000 AX13 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103255 - || 2000 AD14 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103256 - || 2000 AY14 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103257 - || 2000 AG19 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103258 - || 2000 AH20 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103259 - || 2000 AZ20 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103260 - || 2000 AF22 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103261 - || 2000 AJ23 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103262 - || 2000 AM24 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103263 - || 2000 AB25 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103264 - || 2000 AQ25 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103265 - || 2000 AY25 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103266 - || 2000 AT26 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103267 - || 2000 AK27 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103268 - || 2000 AV27 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103269 - || 2000 AG28 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103270 - || 2000 AJ30 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103271 - || 2000 AR30 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103272 - || 2000 AX30 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103273 - || 2000 AQ32 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103274 - || 2000 AF33 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103275 - || 2000 AM33 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103276 - || 2000 AT33 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103277 - || 2000 AU33 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103278 - || 2000 AG34 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103279 - || 2000 AD35 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103280 - || 2000 AV36 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103281 - || 2000 AY36 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103282 - || 2000 AX37 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103283 - || 2000 AZ38 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103284 - || 2000 AL39 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103285 - || 2000 AF40 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103286 - || 2000 AV40 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103287 - || 2000 AD41 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103288 - || 2000 AA42 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103289 - || 2000 AF42 || 2 januari 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 103290 - || 2000 AN43 || 5 januari 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 103291 - || 2000 AL44 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103292 - || 2000 AD45 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103293 - || 2000 AN45 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103294 - || 2000 AS45 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103295 - || 2000 AA46 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103296 - || 2000 AY46 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103297 - || 2000 AC47 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103298 - || 2000 AU47 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103299 - || 2000 AV47 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103300 - || 2000 AX47 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten